Bromley FC (celým názvem: Bromley Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v jihovýchodním Londýně. Založen byl v roce 1892. Od sezóny 2015/16 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Hayes Lane s kapacitou 5 000 diváků.

Získané trofeje 
 FA Amateur Cup ( 3× )
 1910/11, 1937/38, 1948/49
 London Senior Cup ( 5× )
 1909/10, 1945/46, 1950/51, 2002/03, 2012/13
 Kent Senior Cup ( 6× )
 1949/50, 1976/77, 1991/92, 1996/97, 2005/06, 2006/07

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 1938/39, 1945/46
 FA Amateur Cup
 Vítěz: 1910/11, 1937/38, 1948/49
 FA Trophy
 Finále: 2017/18

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1896: Southern Football League (Division Two)
 1897–1898: London League (Division One)
 1898–1899: Kent Football League
 1899–1900: London League (Division One)
 1907–1908: Spartan League
 1908–1911: Isthmian League
 1911–1952: Athenian League
 1952–1973: Isthmian League
 1973–1975: Isthmian League (First Division)
 1975–1977: Isthmian League (Second Division)
 1977–1980: Isthmian League (First Division)
 1980–1984: Isthmian League (Premier Division)
 1984–1986: Isthmian League (First Division)
 1986–1990: Isthmian League (Premier Division)
 1990–1991: Isthmian League (First Division)
 1991–1999: Isthmian League (Premier Division)
 1999–2002: Isthmian League (First Division)
 2002–2004: Isthmian League (Division One South)
 2004–2005: Isthmian League (Division One)
 2005–2007: Isthmian League (Premier Division)
 2007–2015: Conference South
 2015– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1892
Fotbalové kluby v Londýně